Ульри́ка — женская форма имени Ульрих. Имеет германо-скандинавское происхождение.

 (885) Ульрика (885 Ulrike) — астероид главного пояса. Открыт в 1917 году.

 Персоналии по имени
 Ульрика Элеонора (; 1688—1741) — королева Швеции (1718—1720). Дочь Карла XI и Ульрики Элеоноры Датской.
 Ульрика Луиза Сольмс-Браунфельсская (1731—1792) — графиня Сольмс-Браунфельсская, в замужестве ландграфиня Гессен-Гомбургская.
 Ульрика Фридерика Вильгельмина Гессен-Кассельская (1722—1787) — принцесса Гессен-Кассельская, в браке графиня и герцогиня Ольденбургская.
 Ульрика Элеонора Датская (1656—1693) — королева-консорт Швеции как супруга короля Карла XI.

Страницы значений:Тёзки